Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Jenny Byrne e Michelle Jaggard-Lai che hanno battuto in finale Beverly Bowes-Hackney e Hu Na 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Mareen Louie-Harper /  Heather Ludloff (semifinali)
 Gretchen Magers /  Candy Reynolds (secondo turno)
 Assente
 Lea Antonoplis /  Barbara Gerken (secondo turno)

 Anna-Maria Fernández /  Louise Field (secondo turno)
 Helen Kelesi /  Alycia Moulton (secondo turno)
 Assente
 Elly Hakami /  Terry Phelps (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1987